Антимонат натрия — неорганическое соединение,
соль натрия и сурьмяной кислоты с формулой NaSbO,
кристаллы,
не растворяется в воде,
образует кристаллогидраты.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств оксидов сурьмы(V) и натрия:

 Сплавление стехиометрических количеств оксида сурьмы(III) и карбоната натрия на воздухе:

 Разложение при нагревании гексагидроксоантимоната натрия:

Физические свойства 
Антимонат натрия образует кристаллы нескольких модификаций:
 тригональная сингония, пространственная группа P , параметры ячейки a = 0,52944 нм, c = 1,59469 нм, Z = 6;
 кубическая сингония, пространственная группа F d2m, параметры ячейки a = 1,022 нм;
 ромбическая сингония, пространственная группа P nma, параметры ячейки a = 0,543835 нм, b = 0,766195 нм, c = 0,538201 нм.

Не растворяется в воде и этаноле.

Образует кристаллогидрат состава NaSbO•7HO, который теряет воду при 200°С.

Гексагидроксоантимонат(V) натрия Na[Sb(OH)] можно рассматривать как кристаллогидрат NaSbO•3HO.

Литература 
 
 
 

Антимонаты
Соединения натрия